Альбе́р Ферт (, р. 7 марта 1938, Каркассон, Франция) — французский учёный-физик и преподаватель. Самым известным его открытием является эффект гигантского магнетосопротивления, за которое он был удостоен Нобелевской премии в 2007 году.

Биография 
В 1962 году Ферт окончил Высшую нормальную школу в Париже, а в 1963 году он получил степень магистра в Парижском университете. В 1970 году стал доктором физики в Университете Париж-юг, в котором он и работал научным сотрудником. В 1988 году Ферт обнаружил в слое железа и хрома эффект гигантского магнетосопротивления.

Награды 
 Международная премия за новые материалы (1994)
 Премия Еврофизика (1997)
 Золотая медаль Национального центра научных исследований (2003)
 Премия Вольфа по физике (2006/7)
 Нобелевская премия по физике (2007)
 Премия Японии (2007)
 Большая золотая медаль SEP (2008)

Примечания

Ссылки 
 Происхождение, развитие и перспективы спинтроники. Нобелевская лекция Ферта

Физики Франции
Лауреаты Нобелевской премии по физике
Лауреаты Нобелевской премии из Франции
Лауреаты премии Японии
Члены Французской академии наук
Преподаватели университета штата Мичиган
Лауреаты премии «Еврофизика»
Лауреаты премии Гей-Люссака — Гумбольдта
Почётные доктора Нью-Йоркского университета
Почётные доктора Монреальского университета
Почётные доктора Загребского университета
Почётные доктора Лувенского католического университета
Награждённые Премией в области магнетизма и медалью Нееля